Fischer Ernő (?–?) atléta 5000 méteres síkfutásban 1934-ben
Fischer Ernő (1914–2002) magyar festő